Hanshan bezeichnet:

 den Kreis Hanshan (含山县) der bezirksfreien Stadt Ma'anshan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Hanshan (Ma’anshan);
 der Stadtbezirk Hanshan (邯山区/邯山區) der bezirksfreien Stadt Handan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Hanshan (Handan);

 der chinesische Dichter Hanshan (寒山), siehe Han-Shan.